Minato – jeden z okręgów specjalnych miasta Tokio
 Minato – jedna z dzielnic miasta Nagoja
 Minato – jedna z dzielnic miasta Osaka